Carlos Arruda Garms (Paraguaçu Paulista, 2 de junho de 1939 - São Paulo, 8 de fevereiro de 2010) foi um empresário e político brasileiro.

Formado em Administração de Empresas e Economia, era membro da Escola Superior de Guerra e diretor- presidente da Cocal, alem de presidente do Conselho de Recursos Hídricos do governo do Estado de São Paulo e membro do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

Na política, foi vereador, em dois mandatos (ocupando em um deles a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal) e prefeito de sua cidade natal. Ocupou o cargo do executivo municipal em cinco mandatos.

Carlos Arruda faleceu no dia 8 de fevereiro de 2010, aos 70 anos de idade, em complicações na mesa de operação quando em cirurgia de angioplastia.

Ligações externas 
Faleceu aos 70 anos o prefeito de Paraguaçu Paulista UniSite - consultado em 22 de outubro de 2010
Morre Carlos Arruda Garms, prefeito de Paraguaçu Paulista Rede Bom Dia - consultado em 22 de outubro de 2010
Morre o prefeito de Paraguaçu Paulista Estadão - consultado em 22 de outubro de 2010

Naturais de Paraguaçu Paulista
Prefeitos de Paraguaçu Paulista
Empresários do estado de São Paulo